Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Tomáš Šmíd 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Jimmy Connors (secondo turno)
 Kevin Curren (semifinali)
 Andrés Gómez (quarti di finale)

 Bill Scanlon (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (finale)
 Anders Järryd (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1984